13. etape af Tour de France 2020 var en 191,5 km lang  i Massif Central, som blev kørt den 11. september 2020 med start i  og mål på den udslukte vulkan . Rytterne skulle op af syv kategoriserede stigninger med samlet 4.459 højdemeter, hvilket var løbets andenstørste, kun overgået af 18. etapes 5.166 højdemeter. Puy Mary debuterede som målstigning i Tour de France.

Colombianske Daniel Martínez fra  vandt med fire sekunders forspring til tyske Lennard Kämna fra . Kämnas holdkammerat Maximilian Schachmann blev nummer tre, og blev kåret til den mest angrebsivrige rytter. Egan Bernal mistede den hvide ungdomstrøje til Tadej Pogačar.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Bauke Mollema () – udgik efter styrt.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 
 Officielle hjemmeside 

13